Баба́ево — топоним в России:

 Бабаево — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Бабаево — село в Мишкинском районе Башкортостана.
 Бабаево — село в Собинском районе Владимирской области.
 Бабаево — город в Вологодской области, административный центр Бабаевского района
 Бабаево — станция на Октябрьской железной дорог в этом городе.
 Бабаево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Бабаево — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Бабаево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Бабаево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Бабаево — деревня в Можайском районе Московской области.
 Бабаево — посёлок в Рузском районе Московской области.
 Бабаево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Бабаево — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Бабаево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Бабаево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Бабаево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Бабаево — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Бабаев
 Бабаева